În fonetică, o consoană africată dentală sonoră este un sunet consonantic care apare în unele limbi. 

Pentru a diferenția acest sunet de altele din aceeași clasă, atunci cînd contrastul este important, se folosește simbolul fonetic . 

Perechea surdă a acestui sunet este consoana africată dentală surdă .

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Africată dentală sonoră, Consoană